Juliana (voornaam), een voornaam
Juliana der Nederlanden, een voormalige koningin van Nederland
Juliana (gedicht), een gedicht in het Oudengels van de Angelsaksische dichter Cynewulf
Juliana (televisieserie), de naam van twee opeenvolgende mini-series over Koningin Juliana der Nederlanden
Juliana (voetbalclub), een voormalige amateurvoetbalclub uit Spekholzerheide
Juliana K., een voormalige voetbalclub uit Koningsbosch die in 2003 met MHD fuseerde tot Conventus '03
SV Juliana '31, voetbalclub uit Malden, opgericht in 1931
Republiek Juliana, een republiek die gedurende vier maanden van het jaar 1839 bestond in het huidige Brazilië